Банбридж () — многозначный термин:

 Банбридж — средний город района Банбридж, столица района, находящегося в Северной Ирландии.
 Банбридж (железнодорожная станция) — железнодорожная станция в графстве Даун.
 Банбридж — район в графствах Арма и Даун (Северная Ирландия, Великобритания).
 Банбридж (клуб по хоккею на траве) () — североирландский клуб по хоккею на траве.
 Банбридж (регбийный клуб) () — североирландский регбийный клуб.